Coordenação diz respeito à liderança da organização de um sistema qualquer e pode referir se a:
 Coordenação motora — capacidade de coordenação de movimentos decorrente da integração entre comando central (cérebro) e unidades motoras dos músculos e articulações.

 Coordenação de Aviação Operacional — unidade especial da Polícia Federal do Brasil.

 Oração coordenada — oração que independe sintaticamente de outra oração no mesmo período.

 Controle de tráfego aéreo — controle e coordenação do transporte aéreo.

Ver também 
 Cooperação

Desambiguação